Torresmenudas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torresmenudas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Torresmenudas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar